Reichshof – gmina w Niemczech kraju związkowym Nadrenia północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Rzeszów, nazwa miejscowości w okresie II wojny światowej
 Grand Hotel Reichshof (Gdańsk)